Schröter eller Schroeter är ett tyskt familjenamn efter ett yrke i vinhandeln.

Kända personer 

 Carl Schroeter, tysk botaniker 
 Corona Schröter, tysk operasångare.
 Jens Fredrik Schroeter, norsk astronom 
 Johan Henrik Schrøter, färöisk präst
 Johann Hieronymus Schröter, tysk astronom.
 Joseph Schröter, tysk mykolog
 Werner Schroeter, tysk regissör

Se även 

 Schröder

Tyska efternamn